Домохозя́йство () — обособленная ячейка общества, в рамках которой происходит производство общественного продукта, его потребление, а также воспроизводство рабочей силы, то есть самого человека. Может состоять из одного или более человека, а также может состоять из одной семьи или другой группы людей. Домохозяйство является основной единицей анализа во многих социальных, микроэкономических и государственных моделях и имеет важное значение для экономики и наследования. В литературе встречаются и другие названия — дворохозяйство, крестьянский двор, домашняя группа, хозяйственная группа. Принятие решений внутри домохозяйства является предметом изучения экономики семьи.

Определение 
Согласно К. Р. Макконнеллу и С. Л. Брю домохозяйство — экономическая единица, состоящая из одного или более лиц, которая снабжает экономику ресурсами и использует полученные за них деньги для приобретения товаров и услуг, удовлетворяющих материальные потребности.

Определение домохозяйства зависит от конкретных социально-экономических условий и различается по странам. Согласно рекомендациям комиссии ООН (1981 года), понятие «домохозяйство» основано на бытовом укладе, в рамках которого отдельные лица или группы лиц обеспечивают себя пищей и всем необходимым для жизни.

Сегодня большинство стран придерживается определения ООН, но в некоторых странах приняты и другие определения, причём в одних странах на первый план выдвигается совместное питание, в других — совместное проживание. Например, в некоторых странах (США, Швеция, Швейцария) домохозяйством считается лицо или группа лиц, занимающих отдельное жилое помещение.

Домохозяйство может составлять как один человек, так и группа, которая чаще всего объединяется отношениями родства или брака.

До Октябрьской революции в России при переписях населения учитывались домохозяйства, после революции было принято понятие «семья» как первичная ячейка общества, которая являлась единицей учёта в государственной статистике. С 1994 года государственная статистика России вновь вернулась к понятию «домохозяйство», представляющего собой единицу учёта.

В составе домохозяйства могут быть учтены лица, не имеющие родственных связей с его членами, но проживающие в данном помещении и ведущие одно хозяйство (пожилые или другие лица, находящиеся на попечении хозяйства).

Лица, снимающие жилое помещение у отдельных граждан, в состав домохозяйства владельца жилого помещения не входят и считаются отдельными домохозяйствами.

Лица, нанятые для работы по дому (работающие дома по найму) и проживающие в помещении своего работодателя, в составе домохозяйства своего работодателя не учитываются (независимо от того, что они за свой труд получают питание и проживание), а рассматриваются как отдельные домохозяйства.

Состав домохозяйства

Домохозяйство и семья 
Очень важно не путать термины «домохозяйство» и «семья», хотя наиболее характерные признаки домохозяйства и семьи, чаще всего, совпадают, более того, семья является ядром домохозяйства.

Ключевые отличия:

 один человек может быть домохозяйством, но не может быть семьёй.
 домохозяйство может состоять из людей, не связанных родственными отношениями.

Следует также видеть различие между деятельностью домохозяйства, как более широким понятием, и домоводством (ведением домашнего хозяйства) — домашней экономикой. Ведение домашнего хозяйства включает в себя хозяйственную деятельность внутри дома силами членов домохозяйства:
 поддержание в нормальном состоянии жилища и придомовой территории;
 приготовление пищи;
 уход за детьми и нетрудоспособными членами семьи;
 тому подобное.

Деятельность же домохозяйства включает в себя как ведение домашнего хозяйства, так и внешнее взаимодействие членов домохозяйства с другими субъектами в интересах домохозяйства.

Классификация 
Домохозяйство может быть коллективным: к общественному домохозяйству относят лиц, проживающих в учреждениях постоянно или в течение длительного времени. Примеры таких домохозяйств: общежитие, школа-интернат, интернаты для престарелых и другие институциональные заведения, монастыри и проч. Сюда же могут быть отнесены военнослужащие, проживающие в гарнизонах; долгосрочные пациенты в больницах; заключённые, отбывающие длительные сроки заключения и тому подобное.

Современные исследователи считают, что все домохозяйства можно разделить на семейные, внесемейные и общественные. Внесемейные и общественные домохозяйства не связаны между собой брачно-родственными отношениями, однако это не означает, что в будущем или в прошлом они не существовали или будут существовать как семейные хозяйства, так как воспроизводство человека невозможно без семьи. Кроме того, предполагается, что общественные домохозяйства не имеют индивидуальных бюджетов и общих потребительских расходов, подчинённых общим правилам.

Примечания

Ссылки 

 
 Методологические пояснения Росстата. // gks.ru

Микроэкономика
Социальные институты
Экономическая теория
Домохозяйство